Sainte-Florence (Gironde)
 Sainte-Florence (Vendée)